Брианна Тейсен-Итон () — канадская легкоатлетка, которая специализируется в многоборье. Вице-чемпионка мира 2013 и 2015 годов в семиборье и вице-чемпионка мира 2014 года в пятиборье. Заняла 11-е место на Олимпиаде 2012 года. Рекордсменка Канады в семиборье (6808 очков) и в пятиборье (4768 очков).

Международную карьеру начала в 2005 году. На чемпионате мира среди юношей 2005 года заняла 17-е место. Также заняла 17-е место на чемпионате мира среди юниоров 2006 года.

Замужем за американским десятиборцем Эштоном Итоном.

Личные рекорды 
На открытом воздухе
 200 метров — 23,34
 800 метров — 2.09,03
 100 метров с/б — 12,98
 Прыжок в высоту — 1,89 м
 Прыжок в длину — 6,72 м
 Толкание ядра — 13,99 м
 Метание копья — 46,47 м

В зале
 800 метров — 2.10,07
 60 м с/б —— 8,10
 Прыжок в высоту — 1,88 м
 Прыжок в длину — 6,18 м
 Толкание ядра — 13,86 м

Ссылки 
 

Многоборцы Канады
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года